Bensaúde ou Bensaude refere-se a: 

 Bensaude & C.ª, L.da, empresa portuguesa
 Parque Bensaude, em Lisboa

Desambiguações de topônimos
